Chiesa di San Filippo – Benevento
 Chiesa di San Filippo – Cagli
 Chiesa di San Filippo – Carmagnola
 Chiesa di San Filippo Benizi – Castiglione d'Orcia
 Chiesa di San Filippo – Chieri
 Chiesa di San Filippo – L'Aquila
 Chiesa di San Filippo – Lucca
 Chiesa di San Filippo – Montecarotto
 Chiesa di San Filippo – Nulvi
 Chiesa di San Filippo – Pistoia
 Chiesa di San Filippo – Ponzano
 Chiesa di San Filippo – Saigon
 Chiesa di San Filippo – Savigliano
 Chiesa di San Filippo – Sclafani Bagni
 Chiesa di San Filippo - Treia

Pagine correlate 
 Chiesa di San Filippo Neri